Ні́колас Массу́ () — чилійський тенісист. Став другим в історії спорту тенісистом, який став олімпійським чемпіоном в одиночному і парному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2004 року.

Народився 10 жовтня 1979 року. Тенісом почав займатись у віці 5 років разом зі своїм старшим братом Хорхе. Серед юніорів був п'ятим у рейтингу в одиночному рейтингу.

Професійну кар'єру розпочав 1997 року. До 2000 року виграв 4 челендж-турніри. А у 2000 досягнув першого фіналу ATP серії — в Орландо. Перший титул виграв 2002 року у Буенос-Айресі.

У 2003 році став першою ракеткою Чилі.

На Олімпіаді 2004 року виграв золоту медаль спочатку в одиночному розряді перемігши М. Фіша, а потім і в парному розряді разом з Фернандо Гонсалесом.

Посилання 

Профіль на сайті ATP 

Чилійські тенісисти
Чилійські олімпійські чемпіони
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу